

Посев

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 23 Сентября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Чжан Чжичжэнь
  Фрэнсис Тиафо
  Чжэ Ли

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Энди Маррей

3. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Альберт Рамос Виньолас

4. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Пабло Куэвас
  Дэниел Эванс
  Жереми Шарди
  Кэмерон Норри

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Китай
Теннис
Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года